Teodor Eustach Falcko-Sulzbašský (14. února 1659, Sulzbach – 11. července 1732, Dinkelsbühl) byl v letech 1708 až 1732 falcko-sulzbašským hrabětem.

Život 
Teodor Eustach se narodil v roce 1659 v Sulzbachu jako jediný přeživší syn Kristiána Augusta Falcko-Sulzbašského a jeho manželky Amálie Nasavsko-Siegenské. Zemřel 11. července 1732 ve věku 73 let v Dinkelsbühlu a byl pohřben v Sulzbachu.

Manželství a potomci 
9. června 1692 se třiatřicetiletý Teodor oženil s o šestnáct let mladší Marií Eleonorou Hesensko-Rotenburskou, dcerou lankraběte Viléma. Za necelých osmadvacet let manželství se jim narodilo devět potomkůː

 1. Amálie Augusta Falcko-Sulzbašská (7. 6. 1693 Sulzbach-Rosenberg – 18. 1. 1762 Kolín nad Rýnem), karmelitánská řeholnice
 2. Josef Karel Falcko-Sulzbašský (2. 11. 1694 Sulzbach-Rosenberg – 18. 7. 1729 Oggersheim)
 ⚭ 1717 Alžběta Augusta Falcko-Neuburská (17. 3. 1693 Brzeg – 30. 1. 1728 Mannheim)
 3. Františka Kristýna Falcko-Sulzbašská (16. 5. 1696 Sulzbach-Rosenberg – 16. 7. 1776 Essen), abatyše v Essenu
 4. Ernestina Falcko-Sulzbašská (15. 5. 1697 Sulzbach-Rosenberg – 14. 4. 1775 Neuburg an der Donau)
 ⚭ 1719 lankrabě Vilém II. Hesensko-Wanfriedsko-Rheinfelský (25. 8. 1671 Langenschwalbach – 1. 4. 1731 Paříž)
 5. Jan Vilém Falcko-Sulzbašský (3. 6. 1698 Sulzbach-Rosenberg – 12. 4. 1699 tamtéž)
 6. Jan Kristián Falcko-Sulzbašský (23. 1. 1700 Sulzbach-Rosenberg – 20. 7. 1733 tamtéž), falckrabě sulzbašský od roku 1732 až do své smrti
 I. ⚭ 1722 Marie Anna Jindřiška Leopoldina de La Tour d'Auvergne (24. 10. 1708 – 28. 7. 1728 Hilpoltstein)
 II. ⚭ 1731 lankraběnka Eleonora Hesensko-Rotenburská (17. 10. 1712 Rotenburg an der Fulda – 23. 5. 1759 Neuburg an der Donau)
 7. Alžběta Eleonora Falcko-Sulzbašská (19. 4. 1702 Sulzbach-Rosenberg – 10. 2. 1704 tamtéž)
 8. Anna Kristýna Falcko-Sulzbašská (5. 2. 1704 Sulzbach-Rosenberg– 12. 3. 1723 Turín)
 ⚭ 1722 Karel Emanuel III. Sardinsko-Piemontský (27. 4. 1701 Turín – 20. 2. 1773 tamtéž), vévoda savojský a sardinský král od roku 1730 až do své smrti
 9. Jan Vilém Falcko-Sulzbašský (21. 8. 1706 Sulzbach-Rosenberg – 28. 8. 1708 tamtéž)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové (Falcko-Sulzbašští)
Německá hrabata
Rytíři rakouského Řádu zlatého rouna
Narození v roce 1659
Narození 14. února
Úmrtí v roce 1732
Úmrtí 11. července
Muži